Detta är en lista över sjöar i Gullspångs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Gullspångs kommun.

Lista

Externa länkar

Gullspång kommun
 Lista